Basantapur peut faire référence à :
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Baitadi ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kapilvastu ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rupandehi ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sarlahi ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sunsari ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Terhathum ;
 Basantapur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Tanahu.